Посёлок городского типа () — исторический тип поселений, существовавший в Литовской ССР и Литве в 1946—1995 годах. В настоящее время (2012) посёлков городского типа в Литве нет. В начале 1990-х годов все они были преобразованы либо в города, либо в сельские населённые пункты — местечки и деревни.

Список посёлков городского типа Литовской ССР и Литвы

См. также 
 Города Литвы

Источники 
 Miesto tipo gyvenvietė. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3 (Masaitis-Simno). — Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987.

Литва